We (don't) Care é o primeiro EP da banda MGMT (na época conhecido como The Management). Novas versões das músicas "Love Always Remains" e "Kids" foram mais tarde lançadas no EP Time to Pretend, já como MGMT em 2005. Outra versão de "Kids" foi lançada no álbum Oracular Spectacular, com uma versão melhorada e mais trabalhada.

Faixas

Regravadas
Há algumas músicas do álbum que foram regravadas e lançadas novamente nos álbuns posteriores, elas são:
"Kids"
 No EP Time to Pretend, no álbum Climbing to New Lows e no álbum Oracular Spectacular.
"Love Always Remains"
 No EP Time to Pretend
"Just Becuz"
 No álbum Climbing to New Lows (com nome de: Grutu)

EP de 2004
Álbuns de MGMT